See You Again kan syfta på:

 See You Again (låt av Miley Cyrus)
 See You Again (låt av Wiz Khalifa)
 See You Again (låt av Carrie Underwood) – låt från 2012 av Carrie Underwood på albumet Blown Away